Тиракуэ — топоним.

 Тиракуэ (город) — город в Боливии.
 Тиракуэ (муниципалитет) — провинция в Боливии.
 Тиракуэ (провинция) — провинция в Боливии.